Der Name Mauvoisin bezeichnet:

 einen Flurnamen in der Walliser Gemeinde Bagnes
 einen Stausee im Schweizer Kanton Wallis, siehe Lac de Mauvoisin
 ein Fluss im Schweizer Kanton Wallis, früher als Saint-Barthélemy (Fluss) bezeichnet
 eine Gemeinde im französischen Département Yvelines: Boissy-Mauvoisin
 eine Gemeinde im französischen Département Yvelines: Fontenay-Mauvoisin

Mauvoisin ist der Familienname von:

 Robert Mauvoisin, französischer Ritter des vierten Kreuzzugs und des Albigenserkreuzzugs
 Mauvoisin (Adelsgeschlecht)